Abelardo L. Rodríguez bezeichnet:

 Abelardo L. Rodríguez (1889–1967), Präsident von Mexiko (1932–1934)
 Abelardo L. Rodríguez (Campeche), Ort in Mexiko
 Abelardo L. Rodríguez (Cintalapa), Ort in Mexiko (Bundesstaat Chiapas)
 Abelardo L. Rodríguez (Comitán de Domínguez), Ort in Mexiko (Bundesstaat Chiapas)
 Abelardo L. Rodríguez (Morelos), Ort in Mexiko